Příjmení Pehr nese více různých osobností:

 Josef Pehr (1919–1986) – český herec, režisér, loutkář, loutkoherec, autor divadelních loutkových her a divadelní pedagog
 Josef Pehr (architekt) (1909–????) – český interiérový architekt a průmyslový výtvarník
 Michal Pehr (* 1977) – český historik a politik